Bolla di sapone o Bolle di sapone possono anche riferirsi a:

Cinema 
 Bolla di sapone – film del 1921.
 Bolle di sapone (Soapdish) – film statunitense del 1991, diretto da Michael Hoffman e interpretato da Sally Field, Kevin Kline, Robert Downey Jr., Whoopi Goldberg ed Elizabeth Shue

Televisione 
 Bolle di sapone (Soap) – serie televisiva statunitense

Musica
 Bolle di sapone – canzone del cantautore italiano Vasco Rossi del 1985 presente per la prima volta nell'album Cosa succede in città
 Bolle di sapone – album della cantante italiana Gilda, inciso nel 1975